Poteau (Verenigde Staten), een plaats in de Verenigde Staten
 Poteau (België), een plaats in België